«Уроки французского» — советский художественный фильм (киноповесть) режиссёра Евгения Ташкова, снятый по мотивам одноимённого рассказа Валентина Распутина. Премьерный показ состоялся 17 декабря 1978 года по Первой программе ЦТ.

Сюжет 
Действие происходит после войны. Герой произведения — мальчик Володя, от лица которого ведётся повествование, до четвёртого класса жил и учился в деревне. К нему приходит односельчанин дядя Илья с облигациями, потому что у него счастливый глаз. В деревне была только начальная школа. Матери Володи дядя Илья советует отправить Володю продолжить учиться в райцентр.

Володю мать отправляет из родной деревни на учёбу в райцентр, где мальчик селится у тёти Нади, потерявшей в войну мужа и воспитывающей своих трёх детей. В райцентре он голодает, потому что сын тёти Нади подворовывает продукты Володи. У врача становится известным, что Володя страдает малокровием, поэтому каждый день начинает покупать на рубль стакан молока. В школе он учится на одни пятёрки, кроме французского языка — ему не давалось произношение.

Володя узнаёт, что можно заработать деньги, играя в «чику», и он начинает играть в эту игру с другими мальчиками. Он уходил, как только выигрывал рубль. Семиклассник Вадик, считавшийся лидером среди игроков и лучшим игроком в «чику», местный заводила, и его друг Птаха, оставшийся на второй год и под каким-то предлогом устроивший себе до января каникулы, избили Володю за то, что он заметил, что Вадик нечестно играл. На следующий день мальчик приходит в школу в синяках и говорит учительнице французского языка Лидии Михайловне, что якобы упал. Но один из одноклассников Тишкин, тоже игравший на деньги и видевший, как Володю избивали, со злорадством рассказывает всю правду. Лидия Михайловна вызвала Володю на разговор. Она решает помочь Володе. Узнав, что на самом деле он покупает молоко, решает заниматься с ним французским отдельно.

Под предлогом дополнительных занятий учительница пытается накормить мальчика. Гордый Володя отказывается от еды. Лидия Михайловна сочувствовала мальчику и хотела хоть немного окружить его вниманием и заботой, зная, что он недоедает. Тем не менее Володя упорно не принимал помощи учительницы. Она пыталась прислать ему посылку с едой так, как будто эту посылку прислала ему его мать, но он догадался и отнёс её учительнице. И тогда учительница прибегает к хитрости: она предлагает ему играть в «пристенок» на деньги. Она подыгрывает Володе, что ему сильно не нравится. За этим занятием их застаёт директор школы Василий Андреевич. Он увольняет Лидию Михайловну за игру с Володей, и в итоге она уезжает к себе на родину на Кубань, откуда прислала ему посылку с макаронами и яблоками, которых мальчик раньше никогда не пробовал.

В ролях 
 Михаил Егоров — Володя
 Татьяна Ташкова — учительница французского Лидия Михайловна Терешкова
 Галина Яцкина — Мария Андреевна, мать Володи
 Валентина Талызина — тётя Надя
 Олег Голубицкий — директор школы Василий Андреевич
 Клавдия Козлёнкова — продавщица молока
 Борис Новиков — дядя Илья
 Вадим Яковлев — дядя Ваня
 Миша Кабанов — Птаха
 Лидия Савченко
 Елена Кузьмина
 Евгений Ташков
 Сергей Соколов
 Фленов Дмитрий

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Евгений Ташков
 Режиссёр-постановщик: Евгений Ташков
 Оператор-постановщик: Владимир Нахабцев
 Художник-постановщик: Михаил Карташов
 Композитор: Борис Чайковский
 Дирижёр: Эмин Хачатурян

Примечания

Литература 
 

Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1978 года
Телефильмы студии «Мосфильм»
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Телефильмы-мелодрамы СССР
Телефильмы на русском языке
Фильмы Евгения Ташкова
Экранизации произведений Валентина Распутина
Фильмы о школе
Телевизионные премьеры 1978 года